Модифика́ция те́ла — биологическое и физическое изменение человеческого тела, нарушающее сложившуюся структуру тела путём хирургической, генетической, пластической, биологической коррекции.

Особенности 
В разных странах модификации тела использовали для подчеркивания различий между людьми, обозначали статус, ранг или другое положение в обществе. Позднее модификации использовались для идентификации (например, татуировка в армии) или как украшение. В массовой культуре, например в компьютерных играх Deus Ex, Prototype, Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy они помогают главным героям выпутываться из сложных ситуаций.

Типы поверхностной и внутренней модификации тела 

 Тоннели в мочках ушей, губах, щеках;
 Татуировки;
 Травматическая татуировка (попадание под кожу сажи или красителей в результате травм или ранений);
 Татуировка поджиганием пороха;
 Синяя болезнь;
 Стигматофилия;
 Электронная татуировка;
 Татуировка-индикатор;
 Выдавливание на коже;
 Царапание и шлифование кожи;
 Пирсинг;
 Прокалывание ушей;
 Перманентный макияж;
 Татуировка глазного яблока;
 Изменение цвета радужной оболочки глаза;
 Блефаропластика;
 Микродермалы, скиндайверы;
 Имплантаты;
 Магнитные имплантаты;
 Биохакинг;
 Грайндинг;
 Инъекционные имплантаты;
 Шрамирование;
 Зашивание пупка (умбиликопластика);
 Пластическая хирургия, Увеличение груди, Увеличение или уменьшение губ, Удлинение конечностей;
 Брендинг (клеймение), Выжигание на теле азотной кислотой или едкими веществами, Выжигание на коже стеклянным шаром, линзой или лазером (solar branding), Прижигание спичкой на память;
 Вытягивания шеи;
 Искусственная деформация черепа;
 Бинтование ног, хирургическое уменьшение стопы;
 Искусственная деформация конечностей, Искусственное искривление позвоночника;
 Сверление и резьба на ногтях, перманентный маникюр;
 Пересадка волос;
 Модификации зубов: клыки, пирсинг, затачивание, брекеты, инкрустация, сверление, чернение, выбивание, стразы, виниры, люминиры, «кошачьи зубки» йоба (искусственное искривление зубов);
 Хирургические модификации: обрезание, рассечение языка, френектомия, субинцизия, суперинцизия, суперцизия, рассечение пениса, эльфийские уши, кастрация, нуллификация (пенэктомия), удаление клитора, восстановление девственности, удаление фаланги пальца;
 Неснимаемые украшения;
 Стигматы;
 Бодибилдинг.

Существуют также кратковременные типы модификации:
 Подвешивание;
 Плэй-корсет;
 Плэй-пирсинг.

Лица, известные благодаря модификации тела 
 Рик Дженест
 Пит Бёрнс
 Элайн Дэвидсон
 Владимир Франц
 Деннис Авнер
 Джулия Гнусе
 
 Кэти Юнг
 Олив Оатман
 
 
 Лаки Даймонд Рич
 
 
 Хайди Монтаг

Возможная связь с психическими расстройствами 
Согласно публикациям в различных медицинских журналах, чрезмерная тяга к модификации собственного тела представляет собой одну из разновидностей патологий. В качестве примера приводятся такие известные социальные феномены как, например, тату-зависимость. Также высказываются предположения о том, что тяга к постоянной модификации собственного тела может являться следствием дисморфомании.

См. также 

 Боди арт
 Морфологическая свобода
 Компрачикос
 Трансгуманизм
 Бодипозитив

Примечания